ALN steht für:
 Action libérale nationale, eine politische Partei in der kanadischen Provinz Québec
 Albanische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Alianza Liberal Nicaragüense, siehe Nicaraguan Liberal Alliance
 Aln, Fluss in Northumbria im Norden Englands
 Aln (Längenmaß), finnisches Längenmaß 59,38 cm
 Andere Laubhölzer mit niedriger Lebensdauer, ein Begriff in der Forstwirtschaft
 Armée de Libération National, der militärische Arm der Nationalen Befreiungsfront Algeriens

AlN steht für:
 Aluminiumnitrid

Aln steht für:
 Aln, Fluss in Northumberland, England

aln steht für:
 Gegisch (ISO-639-3-Code), eine der beiden Dialektgruppen der albanischen Sprache

ALN